Il Point (noto anche come Point Depot e spesso indicato semplicemente come The Point) è un teatro per concerti ed eventi di Dublino, in Irlanda. Viene denominato anche 3Arena.

Il Point sorge sulla banchina del North Wall del fiume Liffey. È una delle arene coperte per concerti più grandi di tutta l'Irlanda, con una capacità di 8,500 posti a sedere. Dopo la fine dei lavori di ristrutturazione che sono attualmente in corso, tale capacità lieviterà fino a 14,000 posti.

Il teatro ha una struttura particolarmente flessibile, tanto che, nel corso degli anni, ha svolto le funzioni di opera, circo a tre anelli, ring per pugilato e wrestling, centro conferenze e sala di esposizione.

Il Point è stato chiuso nell'estate del 2007 per essere ristrutturato ed in parte ricostruito, secondo un progetto degli architetti dell'HOKSVE e degli ingegneri della Buro Happord. L'intera sezione di parete che guarda al centro di Dublino verrà demolito in modo da far posto ad ulteriori posti a sedere, in modo da raggiungere la capienza di 14,000. Anche dalla parte dell'attuale posteggio per auto saranno effettuati importanti lavori, con la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, un cinema, un piccolo teatro da 2000 posti, un hotel e 150 unità residenziali.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Impianti sportivi di Dublino